Rio Laranjal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Laranjal (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio Laranjaí, vattendrag, Mato Grosso do Sul, 
 Rio Laranjal (vattendrag i Brasilien), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar